Tento článek obsahuje seznamy dvaceti nejziskovějších hip-hopových umělců. Pořadí sestavuje proslulý časopis Forbes obvykle v srpnu a údaje jsou za předchozí rok. Seznam, u Forbes známý jako Top 20 Hip-Hop Cash Kings, byl poprvé vydán v roce 2007. V celkovém zisku je započítán veškerý zisk umělce za předchozí rok (tj. za prodej, marketing, reklamy, vlastní podnikání apod.), uváděná suma je před zdaněním.

Celkové pořadí 
Jednotky uvedené v seznamu jsou v milionech amerických dolarů.

Reference 

20 nejziskovějších hip-hopových umělců
Hip-hop